Paki heißen:
 Tuheitia Paki (* 1955), König der Tainui
 Te Paki, Siedlung in der Region Northland auf der Nordinsel Neuseelands

PAKI steht für
 Pädagogische Akademie (Österreich), ehemalige Schulart für Lehrer- und Erzieherbildung in Österreich

PAKI